Beckert ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Beckert (1814–?), deutscher Revolutionär
 Anja Beckert (* 1971), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Musicaldarstellerin, siehe Anja Clementi
 Cajetan Beckert (1751–1827), deutscher Geistlicher, Prior am Karmelitenkloster Maria Magdalena (Würzburg)
 Ernst Beckert (1840–1909), deutscher Unternehmer, Fabrikant und Erfinder
 Franz Beckert (1907–1973), deutscher Turner
 Friederike Beckert (1775–1839), deutsche Schriftstellerin
 Fritz Beckert (* 1925), deutscher Pädagogischer Psychologe
 Fritz Beckert (Maler) (1877–1962), deutscher Architekturmaler und Professor an der TH Dresden
 Gerrit Beckert (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Hannsgeorg Beckert (1927–1978), deutscher Architekt
 Herbert Beckert (1920–2004), deutscher Mathematiker
 Jens Beckert (* 1967), deutscher Soziologe
 Lothar Beckert (1931–2017), deutscher Leichtathlet
 Manfred Beckert (1926–2007), deutscher Ingenieur (Schweißtechnik) und Hochschullehrer, Rektor
 Matthias Beckert (* 1976), deutscher Chorleiter und Dirigent
 Patrick Beckert (* 1990), deutscher Eisschnellläufer
 Patrick Roy Beckert (* 1990), deutscher Schauspieler
 Paul Beckert (1856–1922), deutscher Porträt- und Kirchenmaler
 Peter Beckert (1927–1988), deutscher Puppenspieler, Puppengestalter, Autor und Theaterregisseur
 Rainer Beckert (* 1952), deutscher Chemiker
 Stephanie Beckert (* 1988), deutsche Eisschnellläuferin
 Sven Beckert (* 1965), deutscher Historiker
 Theodor Beckert (1851–1924), deutscher Gewerbeschulrat und Eisenhüttenfachmann
 Thomas Beckert (* 1966), deutscher Pharmazeut und Unternehmer
 Tom Beckert, Tonmeister
 Trutz Beckert (1944–1988), deutscher Journalist und Fernsehmoderator